Jan Podoski (zm. 1630) – wojewoda mazowiecki, kasztelan raciąski
 Jan Józef Podoski (1904–1998) – polski inżynier, profesor Politechniki Warszawskiej